Second Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Street Historic District (New York), ID-Nr. 74001299
 Second Street Historic District (North Carolina), ID-Nr. 05000266
 Second Street Historic District (Ohio), ID-Nr. 83004336